

Світиця — село, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Світиця — присілок, Тотемський район, Вологодська область